Bandyligan 1998/1999 spelades som dubbelserie, följt av slutspel.

Grundserien 1998/1999 

Lag 1-8 till kvartsfinal, Akilles kvar efter kval mot PaSa (Imatra). (9-2, 2-3 & 10-7)
PaSa fick sedan en plats i Bandyligan 1999/2000, som inför den säsongen utökades till 14 lag.

Slutspel

Kvartsfinaler 
JPS - ToPV	2-6
OPS - Narukerä	3-6
HIFK - WP-35	2-5	
OLS - Botnia	11-2
ToPV - JPS	9-2
Narukerä - OPS	7-4
WP-35 - HIFK	5-2
Botnia - OLS	2-1	(sudden death)
Botnia - OLS	1-3

Semifinaler 
OLS - ToPV	7-8	s.d.
WP-35 - Narukerä	6-3
ToPV - OLS	8-3
Narukerä - WP-35	6-1
Narukerä - WP-35	3-1

Match om tredje pris 
OLS - WP-35	5-8

Final 
ToPV - Narukerä 4-8 (1-5)

Källor 

 HIFK tilastot 1998-2008

1998 i Finland
1999 i Finland
Bandysäsongen 1998/1999
1998/1999